Felidae steht für:

 Wissenschaftliche Bezeichnung für die Familie der Katzen
 Felidae (Roman), deutscher Kriminalroman von Akif Pirinçci (1989)
 Felidae (Film), deutscher Zeichentrickfilm von Michael Schaack (1994)